Koppling kan avse:
 Koppling (bildel) - en anordning som monteras mellan motorn och växellådan i ett fordon
 Koppling - en sammansättning av elektriska komponenter, se Kopplingsschema